Luciferina puede referirse a:
Luciferina (molécula), pigmentos responsables de la emisión de luz (bioluminiscencia) en algunas bacterias, algas, hongos y animales.
Luciferina de las luciérnagas, pigmentos que emiten luz (bioluminiscencia) en las Luciérnagas.
Luciferina (película de 2018), filme de terror argentino, dirigido por Gonzalo Calzada.
Luciferismo, doctrina esotérica y gnóstica, filosófica y/o religiosa que gira en torno a la figura del Dios romano Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de la Luz del intelecto.
Hécate, diosa de la mitología griega y de otros pueblos de la antigüedad.